

Sigle 
 Secure Channel Protocol  – un protocollo introdotto da GlobalPlatform per la connessione sicura fra un host e una smart card;
 Service Control Point  – un componente dell'architettura Intelligent Network per la gestione di reti telefoniche;
 Session Control Protocol  – protocollo per permettere ad un client e ad un server di attivare comunicazioni multiple TCP;
 Smart Card Platform  – una Technical Committee dell'ETSI che opera in ambito di smart card e telefonia mobile;
 Seattle Computer Products  – società statunitense produttrice di computer;

Codici 
 SCP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint-Crépin (Francia)

Informatica 
 scp – secure copy (copia sicura), detto anche protocollo di copia sicuro o programma di copia sicuro, è un mezzo per trasferire in modo sicuro i file dei computer

Mineralogia 
 Scp – abbreviazione del gruppo della scapolite

Altro 
 SCP Foundation  – organizzazione fittizia al centro di un progetto di scrittura collettiva online basato su racconti creepypasta.

Note